San Giuliano dei Fiamminghi – diaconia
 Chiesa di San Giuliano dei Fiamminghi – chiesa di Roma